Бонні Беделіа (англ. Bonnie Bedelia, (англ. Bonnie Bedelia; 25 березня 1948(1948-03-25) або 25 березня 1946(1946-03-25), Мангеттен, штат Нью-Йорк) — американська актриса.
 Bédélia Bédélia (Беделіа) — з 1910 року французький виробник автомобілів.